В историята има засвидетелствани поне 16 битки при Одрин, римския Адрианопол (сега Едирне, Република Турция):

 Битка при Адрианопол от 324, където Константин I побеждава Лициний в римската гражданска война
 Битка при Адрианопол от 378, част от Готските войни
 Битка при Одрин от 718, част от Българо-византийските войни
 Битка при Одрин от 813, част от Българо-византийските войни
 Битка при Одрин от 914, част от Българо-византийските войни
 Битка при Одрин от 1003, част от Българо-византийските войни
 Битка при Одрин от 1205, част от Българо-латинските войни.
 Битка при Одрин от 1254, част от Българо-византийските войни
 Битка при Одрин от 1331, част от Българо-византийските борби
 Битка при Одрин от 1365, част от Византийско-османските войни
 Битка при Одрин от 1878, част от Руско-турската война (1877-1878)
 Битка при Одрин от 1913, по време на Балканската война.

История на Одрин